Андерс Каллур (; род. 6 июля 1952, Лудвика) — шведский хоккеист, игравший на позиции правого нападающего; четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Айлендерс» (1980, 1981, 1982, 1983).

Игровая карьера 
Начал карьеру на родине, играя за ряд шведских команд, среди которых были «МОДО», «Сёдертелье» и «Юргорден». По итогам сезона 1978/79 он заработал 46 очков (25+21) и получил награду как Лучший игрок сезона.

По окончании сезона уехал в НХЛ, где шесть сезонов играл за «Нью-Йорк Айлендерс», став важной частью команды, которая выиграла четыре Кубка Стэнли подряд в период с 1980 по 1983 годы. По окончании сезона 1984/85 завершил хоккейную карьеру в возрасте 32 лет.

Играл за сборную Швеции на Кубке Канады-1981, где шведы остались без медалей, заняв итоговое пятое место и не выйдя в плей-офф.

Семья 
Отец легкоатлеток Сюзанны и Йенни Каллур, специализирующихся на барьерном беге.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Фалу»
Игроки ХК МОДО
Игроки ХК «Сёдертелье»
Игроки ХК «Юргорден»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Обладатели Кубка Стэнли